Филл Дро́бник (; ) — американский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В качестве тренера мужской сборной США участник зимних Олимпийских игр ,  и  (заняли соответственно десятое, первое и четвёртое места). В качестве национального тренера Ассоциации кёрлинга США участник  (смешанная парная сборная США заняла восьмое место).

Достижения 
 : серебро (2011).
 : золото (2000).

 Дважды (в 2008 и 2009) признавался «Кёрлинг-тренером года в США» ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Тренеры по кёрлингу США